El nombre Potemkin puede referirse a:
 Gregorio Potemkin, príncipe de Táurida, político ruso del siglo XVIII, favorito de la emperatriz Catalina la Grande.
 El acorazado Potemkin, nave de la Armada Imperial Rusa que fue escenario de un célebre episodio revolucionario en 1905.
 La película soviética El acorazado Potemkin, una de las más famosas de la historia del cine.
 Pueblo Potemkin, expresión referida a algo muy bien presentado que disimula su desastroso estado real.
 Potemkin City Limits, álbum de la banda Propagandhi.
 Potemkin, personaje de la saga de Guilty Gear, un videojuego de peleas en 2D.
 Acorazado Potemkin, grupo musical argentino.
 Escalera Potemkin, en Odesa (Ucrania).